Межконтинентальный кубок 1974 () — 16-й розыгрыш Межконтинентального кубка, матчи которого состоялись  12 марта и 10 апреля 1975 года. Двухматчевый турнир должен был проходить между немецким клубом «Бавария», победителем Кубка европейских чемпионов 1973/74, и аргентинским клубом «Индепендьенте», победителем Кубка Либертадорес 1974. Но «Бавария» отказался от участия и его место занял  испанский клуб «Атлетико Мадрид».

Первый матч проходил в Авельянеде  на стадионе «Добле Висера» и закончился победой хозяев 1:0. Ответный матч проходил  в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», и закончился победой «матрасников» 2:0. По сумме двух матчей победа также за испанским клубом 1:2.

Статистика матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1973/1974
 Кубок Либертадорес 1974

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах 

Межконтинентальный кубок 1974
Спорт в Испании в 1974 году
Спорт в Аргентине в 1974 году
1974 год в футболе
События 12 марта
Март 1975 года
События 10 апреля
Апрель 1975 года